Landtagswahlkreis Coesfeld steht für:

 Landtagswahlkreis Coesfeld I – Borken III
 Landtagswahlkreis Coesfeld II